Косовска-Каменица () — община в Косово, входит в Гниланский округ.
Население составляет около 63 тыс. чел. Занимаемая площадь — 509 км².

Административный центр общины — город Косовска-Каменица. Община Косовска-Каменица состоит из 10 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 6,9 км².

Административная принадлежность

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии
Общины Гниланского округа
Общины Косовско-Поморавского округа